Кучу́мов — фамилия:
 
 Кучумов, Анатолий Михайлович (1912—1993) — искусствовед, заслуженный работник культуры РСФСР, хранитель Янтарной комнаты перед Великой Отечественной войной.
 Кучумов, Андрей — российский регбист, игрок в регбилиг.
 
 Кучумов, Серафим Константинович (1910—1938) — советский стратонавт.

 Кучумова, Людмила Ивановна (1954—2012) — работница советского сельского хозяйства, депутат Совета Союза Верховного Совета СССР.
 Кучумова, Ольга Лаврентьевна (1927—2019) — передовик советской пищевой промышленности, Герой Социалистического Труда.